Luci lontane – film del 1987 diretto da Aurelio Chiesa
 Luci lontane (Lichter) – film del 2003 diretto da Hans-Christian Schmid